Fabergé bezeichnet: 
 House of Fabergé, Luxus-Juwelier
 Lever Fabergé, ehemaliges Schweizer Unternehmen, siehe Unilever

Fabergé ist der Familienname von:
 Gustav Fabergé (1814–1903), russischer Goldschmied und Juwelier
 Peter Carl Fabergé  (1846–1920), russischer Goldschmied und Juwelier

Fabergé steht zudem für:
 Fabergé-Eier
 Fabergé Museum (Baden-Baden)
 Fabergé-Museum (St. Petersburg)

Siehe auch:
 Favarger